Кручина — шляхетський герб.

 Кручина Віктор Павлович (1971—2015) — український театральний режисер, актор театру і кіно.
 Кручина Микола Юхимович (1928—1991) — член ЦК КПРС у 1976—1991 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 7—11-го скликань. Народний депутат СРСР (1989—1991). Герой Соціалістичної Праці.

Кручина — річка в Забайкальському краї, ліва притока Інгоди.
 Кручина — станція Читинського регіону Забайкальської залізниці.